James Campbell peut désigner :
 James Campbell (1680-1745), un militaire et homme politique britannique ;
 James Campbell,  baronnet (1763-1819), un soldat, homme politique et administrateur colonial écossais ;
 James Campbell (1778-1835), un gouverneur de la Grenade britannique et un gouverneur intérimaire du Ceylan britannique ;
 James Campbell (Postmaster General) (1812-1893), un Postmaster General des États-Unis de 1853 à 1857 ;
 James Campbell (1843-1924), un homme politique américain ;
 James Campbell (1851-1931), un juriste britannique, premier président du Sénat irlandais ;
 James Campbell (1853-1929), un ornithologue australien ;
 James Campbell (1858-1902), un joueur de rugby à XV international écossais ;
  (1906-1981), un chanteur de blues américain ;
 James Campbell (né en 1949), un clarinettiste canadien ;
  (né en 1951), un écrivain écossais ;
 James Campbell Badiane (1932-2010), un acteur ;
 , un scientifique américain ;
 James Campbell, un lanceur de javelot britannique.

 Freddie Foxxx (1969-), un rappeur et producteur américain ;
 Jean-François Ménard, un écrivain et traducteur français.

Référence